Baureihe 42 steht für:
 CFL-Baureihe 42, Tenderlokomotiven der luxemburgischen Staatsbahn, siehe PH-Baureihe G'
 DR-Baureihe 42, Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn